Чупа́хин — фамилия.

Известные носители:
 Чупахин, Виктор Михайлович (род. 1929) — российский физикогеограф, доктор геологических наук, профессор, академик РАЕН.
 Чупахин, Иван Яковлевич (1910—1982) — советский логик, доктор философских наук, профессор.
 Чупахин, Олег Николаевич (род. 1934) — советский и российский учёный, химик-органик.
 Чупахин, Тимофей Петрович (1896—1966) — советский конструктор дизельных двигателей.